

Geografia
 Cima delle Fasce – vetta del gruppo delle Levanne, in Piemonte
 Monte Fasce – montagna dell'Appennino Ligure

Persone
 Giovanni Fasce – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Fasce – docente e politico italiano
 Maria Teresa Fasce – religiosa italiana

Pagine correlate
Fascia